ТЛФ — многозначная аббревиатура:
 ТЛФ — технология лекарственных форм
 тлф — телефон; телефонный; телефонная связь

См. также 
 ПТЛФ — Петербургский транспортно-логистический форум
  — аббревиатура латиницей